Carl Boldt ist der Name folgender Personen:

* Carl Boldt (Buchdrucker) (1811–1878), deutscher Buchdrucker und Verleger
 Carl Hans Rudolph Boldt (1878–1945), deutscher Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Karl Boldt (Carl Boldt; 1884–1968), deutscher Buchdrucker und Verleger